Майкл Тернер ():
 Майк Тернер ( 1938) — англійський футболіст
 Майкл Тернер ( 1948) — англійський плавець, учасник літніх Олімпійських ігор 1968 року
 Майкл Тернер ( 1949) — американський астрофізик-теоретик і космолог.
 Майкл Тернер ( 1951) — австралійський ватерполіст, учасник літніх Олімпійських ігор 1980 та 1984 років.
 Майк Тернер ( 1960) — американський політик-республіканець.
 Майкл Тернер (1971—2008) — американський художник коміксів.
 Майкл Тернер ( 1983) — англійський футболіст, захисник.
 Див. також 
 Майк Тернер
 Майкл
 Тернер (прізвище)